Boogie-woogie, stile musicale
 Boogie-woogie, ballo
 Boogie Woogie Bugle Boy, brano musicale interpretato dal gruppo The Andrews Sisters
 Tradire è un'arte - Boogie Woogie (Boogie Woogie), film del 2009 diretto da Duncan Ward
 Broadway Boogie Woogie, dipinto